Kabinet-Tusk I, de regering van Polen van 2007 tot 2011
 Kabinet-Tusk II, de regering van Polen van 2011 tot 2014